Ce terme peut désigner :
 Un groupe pop made in Belgium ;
 Des boîtes de nuit : Superclub ;
 Le Championnat de Nouvelle-Zélande de football entre 1993 et 1995 ;
 Une chaîne québécoise de location de vidéo : Le SuperClub Vidéotron ;
 Un double album de Mauro Picotto sorti en 2006